Waterloo puede referirse a:

Geografía

Australia 
 Waterloo, localidad de Australia Meridional.
 Waterloo, localidad de Australia Occidental.
 Waterloo, localidad de Nueva Gales del Sur.
 Waterloo, localidad de Victoria.

Bélgica 
 Waterloo, municipio belga ubicado en la provincia de Brabante valón.

Canadá 
 Waterloo, localidad ubicada en Nueva Escocia.
 Waterloo, localidad ubicada en Ontario.
 Waterloo, localidad ubicada en Quebec.

Guyana 
 Waterloo (Guyana) localidad de Guyana en la región de Mahaica-Berbice.

Estados Unidos 
 Waterloo (Alabama).
 Waterloo (California).
 Waterloo (Illinois).
 Waterloo (Indiana).
 Waterloo (Iowa).
 Waterloo (Nebraska).
 Waterloo, pueblo en Nueva York.
 Waterloo, villa en Nueva York.
 Waterloo (Oregón).
 Waterloo, ciudad en el condado de Jefferson, Wisconsin.
 Waterloo, pueblo en el condado de Grant, Wisconsin.
 Waterloo, pueblo en el condado de Jefferson, Wisconsin.
 Municipio de Waterloo (Dakota del Norte)
 Municipio de Waterloo (condado de Fayette, Indiana)
 Municipio de Waterloo (condado de Allamakee, Iowa)
 Municipio de East Waterloo (condado de Black Hawk, Iowa)
 Municipio de Waterloo (condado de Lyon, Kansas)
 Municipio de Waterloo (condado de Jackson, Míchigan)
 Municipio de Waterloo (condado de Athens, Ohio)

Nueva Zelanda 
 Waterloo, suburbio de Lower Hutt, Wellington.

Reino Unido 
 Estación de Waterloo, estación de ferrocarril ubicada en Londres.
 Puente de Waterloo en Londres.

Historia 
 Batalla de Waterloo, librada cerca de la ciudad de Waterloo (Bélgica) en 1815.

Música 
 Waterloo, segundo disco del grupo sueco ABBA.
 «Waterloo», canción del grupo sueco ABBA.
 «Waterloo», primer sencillo del álbum Pistolas al Amanecer, del cantante Iván Noble.
 «Waterloo», canción de The Libertines.

Películas 
 Waterloo, película de 1970 dirigida por Sergei Bondarchuk, cuya trama trata sobre la batalla antes mencionada.

Juegos 
 Waterloo, juego de mesa de 2009 diseñado por Martin Wallace.

Empresas 
 Waterloo Maple, empresa canadiense de software.